Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) — український аналітично-адвокаційний центр, який працює у сферах права, медіа, громадянської освіти та підтримки громадських організацій і рухів. Заснований у 2005 році як Інститут Медіа Права, змінив назву у 2016 році.

ЦЕДЕМ працює над розробкою, просуванням та втіленням реформ в Україні. Організація бере участь у ряді коаліцій та спільних проєктів з органами влади, спрямованих на втілення реформ. Центр визначає свою місію як «сприяння розвитку суспільства активних і відповідальних громадян».

Історія організації

2005—2014 роки 
Громадська організація «Центр демократії та верховенства права» була заснована у 2005 році у Києві під назвою «Інститут Медіа Права». Його творцями стали медійні юристи Тарас Шевченко, Тетяна Олексіюк та Ігор Розкладай.

У перші роки організація діяла у медійній сфері: її експерти розробляли та просували проєкт створення Суспільного мовлення, роздержавлення друкованих ЗМІ, доступу до публічної інформації (зокрема, стали співавторами законопроєкту), прозорості медійної власності, реформ законодавства для ЗМІ та регулювання роботи медіа під час виборів. ІМП розпочав публікувати дослідження, присвячені медіа та безпеці журналістів та проводити освітні курси і тренінги для журналістів і редакторів. Наступним кроком у цій сфері стали юридичні консультації та стратегічний судовий захист для журналістів та активістів з перспективою оскарження в Європейський суд з прав людини.
Європейський суд з прав людини

У подальші роки Інститут значно розширив сферу своєї діяльності. У 2010 році організація оголосила про старт проєкту «Київ без тютюнового диму», спрямованого на боротьбу з тютюнопалінням в Україні. Того ж року ІМП виступив співзасновником руху «Стоп Цензурі». Перед парламентськими виборами в Україні 2012 року Інститут Медіа Права разом з організацією «Центр UA» та рядом інших створили Рух ЧЕСНО для перевірки доброчесності політиків.

Організація підтримала Євромайдан, її члени заявляли про готовність надавати правову допомогу постраждалим від дій силовиків журналістам.

Сучасний стан (після 2014 року) 
Після Євромайдану Інститут Медіа Права разом з організаціями-партнерами виступає з ініціативою заснувати коаліцію для підтримки реформ та діалогу з владою. Завдяки цій домовленості, утворюється об'єднання «Реанімаційний Пакет Реформ» (РПР)а директор ІМП Тарас Шевченко входить до Ради РПР. Крім того, Інститут бере на себе фінансову та організаційну підтримку коаліції.

19 квітня 2016 року команда Інституту Медіа Права оголосила про перейменування організації на Центр демократії та верховенства права.

У 2016 році ЦЕДЕМ відреагував на судову реформу в Україні, оголосивши про запуск кампанії «ЧЕСНО. Фільтруй суд!», у якій організація планувала підтримувати та моніторити хід реформи. У наступному, 2017 році, Центр (разом з кількома партнерами) заснував новий напрям, присвячений безпеці на українських дорогах, Кампанію «За безпечні дороги».

Також у ці роки одним із пріоритетів ЦЕДЕМ стала громадянська освіта. Команда організації провела серію тренінгів і навчальних шкіл. Серед них спеціалізовані навчальні програми для журналістів, юристів, держслужбовців, а також курси, присвячені реформам і їх втіленню для небайдужих громадян та громадських активістів.

Зокрема, з 2015 року ЦЕДЕМ включився у проєкт «Відкритий Університет Реформ», у рамках якого аналітичний центр шукає молодь (студентів та випускників вишів), зацікавлену у реформах та організовує для них навчання, присвячене реформам у різних суспільних сферах. Станом на 2021 рік, відбулося вже 13 наборів Університету.

Окремим напрямом стали консультації для журналістів зі спірних медійних питань: серед них авторське право, приватність, висвітлення чутливих тем як-то кримінальної та медичної сфери.

Під час президентських виборів 2019 року Центр демократії зайняв нейтральну позицію, організація утрималась від публічної підтримки Петра Порошенка чи Володимира Зеленського. Натомість, медійні експерти ЦЕДЕМ брали участь у створенні руху «Медіа за усвідомлений вибір», який виступав за дотримання журналістської етики під час виборів.

Експерти організації співпрацюють з органами влади і народними депутатами різних партій, просуваючи реформи, передбачені курсом організації, а також надаючи консультації. Також ЦЕДЕМ долучається до громадських коаліцій та ініціатив з різних питань.

Станом на 2021 рік, одним із основних заявлених напрямів роботи організації є втілення проєкту «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України», у якому ЦЕДЕМ (спільно з УНЦПД та ІСАР Єднання) проводить різноманітні навчальні заходи для громадських активістів та просуває правові реформи, потрібні громадському сектору.

Досягнення та вплив 
1. З 2005 року експерти ЦЕДЕМ брали участь у розробці законопроєктів:

 законопроєкт про Суспільне мовлення (2005 рік);
 законопроєкт про вибори (2005 рік);
 Закони: «Про доступ до публічної інформації» (ухвалений у 2011 році). Закон вперше встановив принцип, за яким громадянам гарантований доступ до будь-якої публічної інформації, а обмежувати її можна лише у строго визначених випадках. На момент ухвалення входив у топ-10 кращих законів про доступ світу. «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів» (ухвалений у 2011 році). Закон заборонив тютюнопаління у громадських місцях, зокрема медзакладах, освітніх установах, кафе і ресторанах. «Про суспільне мовлення» (ухвалений у 2014 році); «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (ухвалений у 2015 році);
 Законопроєкт «Про медіа» (станом на грудень 2021 року перебуває на розгляді у Верховній Раді України).

2. Команда ЦЕДЕМ брала участь у запуску незалежного Суспільного мовлення 3 2014 року та організації виборів його керівництва. Зокрема, експерти організації були співавторами профільного закону та установчих документів НСТУ, навчали і консультували колектив Суспільного, надавали інформаційну підтримку.

3. Центр демократії провів дистанційне навчання для понад 2000 людей, серед яких журналісти, активісти та держслужбовці. Також понад 400 юристів та журналістів навчалися на Міжнародній літній школі з медійного права, більше 100 — на Школі адвокації, понад 400 — на Відкритому Університеті Реформ. Випускники проєктів ЦЕДЕМ застосовують свої знання, працюючи у державному та громадському секторі.

Також Центр проводив програму тренінгів для працівників установ, відповідальних за доступ до публічної інформації, зокрема у 2017—2018 роках — по всіх регіонах України. Їх темою було практичне застосування закону «Про доступ до публічної інформації».

4. Незалежна медійна рада з 2016 року публікує висновки, які стають основою для рішень Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Зокрема, завдяки НМР штрафи за порушення отримали телеканали Newsone та СТБ.

Також НМР зверталася до мережі Facebook з пропозиціями щодо модерування скарг на мову ненависті.

5. Адвокаційна робота Кампанії «За безпечні дороги» сприяла запуску системи автофіксації порушень ПДР, підвищенню штрафів за ігнорування пасків безпеки й перевищення швидкості.

Завдяки постійному інформуванню про важливість ременів, кількість українців, котрі пристібаються, зросла від часу запуску Кампанії.

6. Кампанія ЧЕСНО. Фільтруй суд! провела аналіз доброчесності понад 5000 суддів, який використовувався у процесі судової реформи. У 2016 році ЦЕДЕМ делегував юристку Галину Чижик до Громадської ради доброчесності та надавав підтримку її роботі.

7. ЦЕДЕМ захистив права громадян у ряді судових справ. Так, організація координувала роботу Мережі захисників права на доступ, яка допомагала громадянам судитися з розпорядниками через ненадану інформацію. Центр також надавав юридичну підтримку журналістам програми «Схеми», які виграли суд у бізнесмена Леоніда Юрушева.

Для громадян, які хочуть оскаржити відмову надати їм публічну інформацію, Центр демократії розробив безкоштовний інтерактивний застосунок: конструктор позовних заяв, який допомагає сформувати заяву до суду.

Також Центр демократії звертався до Європейського суду з прав людини та у 2020 році виграв справу про доступ до автобіографій кандидатів у депутати. Експерти організації подавали коментарі до інших справ ЄСПЛ.

8. ЦЕДЕМ є співініціатором антипремії «Золота коса» для народних депутатів, які лобіюють інтереси тютюнових компаній та блокують законопроєкти на захист громадського здоров'я. Переможців визначає експертне журі, даючи детальний опис недоброчесних дій депутатів, а церемонія нагородження відбувається у форматі перформансу, аби привернути увагу суспільства.

9. Команда Центру допомагала поширити громадський активізм у різних регіонах України. Так, у 2015—2016 роках ЦЕДЕМ провів «Майстерню Активних Громадян», серію тренінгів та публічних заходів у Києві та 23 областях.

Надалі організація запустила і розвивала регіональні мережі активістів-захисників права на доступ до інформації, а також координаторів кампанії «ЧЕСНО. Фільтруй суд!».

10. ЦЕДЕМ підтримував реформу роздержавлення друкованих медіа, відповідно до якої 424 державні та комунальні видання стали незалежними від органів влади. Також організація консультувала редакції і пропонувала правові рішення.

11. Центр демократії виступив співзасновником Реанімаційного Пакету Реформ, а з 2014 до 2019 років надав коаліції фінансову та організаційну підтримку. Експерти ЦЕДЕМ долучалися до просування реформ у складі РПР.

12. ЦЕДЕМ разом з партнерами по громадському сектору розробив «Карту правових реформ для громадського сектору» — документ, де викладені зміни, яких потребує громадський сектор у наступні роки. Відбувається також інформаційна кампанія з просування таких реформ.

Методи діяльності 
ЦЕДЕМ визначає свій формат діяльності як «аналітично-адвокаційний центр». Центр публікує аналітичні матеріали з висновками та рекомендаціями для органів влади, розробляє законодавчі ініціативи, проводить публічні заходи та дискусії, інформує суспільство про хід реформ та проблемні питання. Також організація займається громадянською освітою для журналістів, юристів, держслужбовців та активних громадян.

Примітки